L'édition 2015 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Gaël Monfils, qui bénéficiait du statut de tête de série 2, déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi, handicapé par une légère blessure au genou gauche. L'Autrichien Gerald Melzer, issu des qualifications, prend sa place dans le tableau, bénéficiant ainsi de son exemption et commençant donc son épreuve de simple au . Une place se libère ainsi, le Lucky loser Mikhail Ledovskikh en profite pour accéder au tableau principal.

Le tenant du titre Martin Kližan, tête de série 7, déclare également forfait avant le début du tournoi.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Philipp Kohlschreiber. Il s'agit de son  sur terre battue en carrière.

En double, Alexander Peya et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale Alexander Zverev et Mischa Zverev. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2015
Tennis en Allemagne en 2015
Tennis en avril 2015
Tennis en mai 2015